Ізабелла Кастильська:
 Ізабелла Кастильська (1283—1328) — дочка короля Кастилії і Леона Санчо IV, сеньйора Гвадалахари, в заміжжі — першим шлюбом королева Арагона і Сицилії, другим шлюбом герцогиня Бретані та віконтеса Ліможа.
 Ізабелла Кастильська (1355—1392) — молодша донька короля Кастилії і Леона Педро I; дружина Едмунда Ленглі, 1-го герцога Йоркського.
 Ізабелла Кастильська (1451—1504) — королева Кастилії і Леона.
 Ізабелла Кастильська (1518—1537) — позашлюбна донька Карла V та Жермени де Фуа.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок